Таці́й:
 Тіт Тацій — легендарний цар сабінів, правитель міста Куреса.
 Тацій Василь Якович — юрист.
 Тацій Олексій Олександрович — архітектор.